Anfós bord (Serranus cabrilla): també conegut com a serrà, nero bord o serranet.
 Mycteroperca rubra: també conegut com a anfós jueu, nero rosat o nero bord.
 Epinephelus alexandrinus: també conegut com a nero ratllat.